Diese Liste enthält alle offiziellen A-Länderspiele der südafrikanischen Fußballnationalmannschaft.

1920 bis 1929

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Weblinks 
 Internetseite der SAFA
 Ergebnisliste der FIFA (Zeitraum einstellbar)
 Ergebnisliste der RSSSF

Einzelnachweise 

Sudafrika
!Landerspiele